Primera División 1957-1958 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1957-1958 – torneo di calcio spagnolo